Ausbreitung steht für:
 Ausbreitung (Biologie), Die Änderung der Verbreitung von Lebewesenarten
 Ausbreitung (Epidemiologie), Weitergabe von Erregern von Individuum zu Individuum
 Ausbreitung (Medizin), Verbreitung von Krankheitserregern oder Tumorzellen innerhalb des Körpers
 Dispersion (Strahlenschutz), Ausbreitung von Radioaktivität in der Atmosphäre oder Hydrosphäre
 Netzausbreitung, in der Geodäsie die schrittweise Berechnung eines Vermessungsnetzes auf dem Erd-Ellipsoid

Siehe auch:
 Expansion (Begriffsklärung)
 Extension (Begriffsklärung)
 Ausdehnung (Begriffsklärung)
 Propagation (Begriffsklärung: lateinisch für „Ausdehnung“)